Maranata FM é uma emissora de rádio brasileira e opera na frequência de 103.9 MHz, dedicada ao público evangélico, e o seu sistema irradiante fica localizada em Jaboatão dos Guararapes, PE.

História
Fundada em 1990, a Rádio Maranata FM era ligada ao ex-deputado federal Salatiel Carvalho, mas passou recentemente a ser liderada pelo pr. Ezequias Bezerra, da Igreja Missionária Canaã. Música cristã, notícias e debates com temas variados continuam a fazer parte da programação. A Rádio hoje ocupa o 3º lugar Geral no Ibope entre todas as Rádios comerciais de Pernambuco, sendo líder de audiência no segmento Cristão/Gospel.

Ligações externas 
 
 

Estações de rádio fundadas em 1990
Estações de rádio de Jaboatão dos Guararapes